Khana – regione storica del Medio Eufrate con capitale Mari, poi regno autonomo
Khana – area amministrativa della Nigeria